El término Colegio de Santiago puede referirse:

al Colegio Mayor de Santiago el Zebedeo o de Fonseca, en Salamanca, España;
al Colegio de Santiago Alfeo, también llamado de Fonseca, en Santiago de Compostela, España;
al Colegio Mayor de Santiago o Colegio Mayor Imperial de Santiago, fundado en Huesca, España, en el siglo XVI (véase Universidad de Huesca);
al Colegio de Santiago o Colegio de los Manriques (véase Universidad de Alcalá), en España;
al Colegio de Santiago, en Chile.

Referencias

Notas